Латга́льская демократи́ческая па́ртия () — региональная партия в Латгалии (1994—1999), объединившаяся в мае 1999 года с ЛСДРП. Центр в городе Даугавпилс.

История 
Основана в 1994 году в преддверии муниципальных выборов 1994 года в Даугавпилсскую городскую думу. Руководителем являлся Валдис Лаускис, в то время председатель временной городской управы.

Съезды 
 № 1
 № 2
 № 3

Отделения

Численность

Выборы 
 Участие в выборах 1994 года в Даугавпилсскую городскую думу, получено 3 места из 15. Лаускис как глава временной Управы (1991—1994) уступил место Алексею Видавскому (1994—1997).
 Участие в выборах 6-го Сейма в 1995 году (коалиция из трёх партий), по Латгалии выставлялся и В. Лаускис, не избран.

Примечания 

Организации, основанные в 1994 году
Появились в 1994 году в Латвии
1994 год в политике
Исчезли в 1999 году
Политические партии Латвии
Исчезнувшие организации Даугавпилса
Латгалия